Борис Есипов:
 Есипов, Борис Алексеевич (род. 1945) — автор-исполнитель, член жюри Грушинского фестиваля; доцент Самарского аэрокосмического университета, кандидат технических наук.
 Есипов, Борис Петрович (1894—1967) — советский педагог.